Натуральне число 1470
 1470 рік до нашої ери
 1470 рік нашої ери